Санкт Јохан може бити:

 Санкт Јохан (Рајнски Хесен), општина у округу Мајнц-Бинген, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Санкт Јохан (Виртемберг), општина у округу Ројтлинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Санкт Јохан (Мајен), општина у округу Мајен-Кобленц, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.

Партнерски градови